Cleobulina de Lindos, poetessa grega
 Cleobulina de Milet mare de Tales de Milet